Daphne Akhurst e John Willard hanno battuto in finale Sylvia Harper e Bob Schlesinger 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Daphne Akhurst /  John Willard (Campioni)
 Sylvia Harper /  Bob Schlesinger (finale)

 Esna Boyd /  Gar Hone (semifinali)
 Kath Le Messurier /  Les Baker (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
  

Australasian Championships 1925